Van Doorne's Automobiel Fabriek, empresa automobilística holandesa.
DAF Bus International, construtora de ônibus holandesa.
Deutsch-Amerikanische Freundschaft, banda alemã.
Deutsche Arbeiterfront, sindicato nazista alemão.

Desambiguações de siglas